Дми́трів день — народно-християнське свято на честь великомученика Димитрія Солунського, відмічають .

За народними уявленнями, Дмитрів день завершував хліборобський рік, замикав землю і приводив зиму. Ключі він тримав у себе до весни, коли передавав їх Юрію (Георгію). Дмитрів день розглядався і як один з термінів сватання.

У Дмитрів день повсюдно на Русі справляли поминки за покійним. Дмитрівський (Димитрівський) тиждень називався батьківський, дідовій. Особливо шанувалася Дмитрівська субота перед днем пам'яті святого Димитрія Солунського.

У Дмитрів день і в Дмитрівську суботу не працювали. Як і на Радуницю, напередодні Дмитрівської суботи у В'ятському краї було прийнято мити підлогу, стелити лавки полотном, на тябло (полицю з іконами) вішати чистий рушник:

Приказки і прикмети 
 З Юрія хороводи, з Дмитра вечорниці
 Прийшов Димитрів день — зима влізла на паркан.
 Коли на Дмитра холод і сніг, весна пізня і холодна, а якщо відлига — зима і весна теплі.
 До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі лавку (чобіт, грубу) нею витри
 До Дмитра дівка хитра, а після Михайла — хоч за попихала
 До Дмитра дівка кричить на корову: «Алуч, бо перескочу!» А по Дмитрі вже свиню просить: «Ачу, бо впаду!»
 Якщо на Дмитрія день без снігу, то ще не буде зими
 У день Святого Дмитра сніг — й на Пасху буде сніг, не буде снігу — Пасха буде теплою

Пісні 

 Галицька колядка

Див. також 

 Дмитрівська субота
 Юр'їв день

Примітки

Література

Посилання 
 Дмитра день  // 
 Народний прогностик на листопад

Українські народні звичаї
Слов'янські свята
Народний календар східних слов'ян